Spojení písmen T a T může mít různé významy:

TT 
 TT – kód ISO 3166-2 pro Trinidad a Tobago
 SPZ okresu Trnava
 Rozchod modelové železnice
 TT-33 (Tulský Tokarev vz. 1933) – sovětská samonabíjecí pistol
 Audi TT – německý automobil
 Správa TT – správa tramvajových tratí
 TT – typ uzemňovací soustavy
 tramvajová trať
 [[trifluridin/tipiracil]] – léčebná kombinace
 trombinový test nebo trombinový čas (anglicky thrombin time)  – test koagulace krve

tt 
 tatarština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk
 týden těhotenství

.tt 
 .tt – internetová doména nejvyššího řádu pro Trinidad a Tobago